Hedén är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 1328 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hedén

 Carl-Göran Hedén (1920–2009), professor i bakteriologisk bioteknik
 Claes-Göran Hedén (född 1944), generalmajor i kustartilleriet
 Erik Hedén (1875–1925), litteraturkritiker och författare
 Ernst A. Hedén (1878–1944), direktör och kommunalpolitiker
 Eva Hedén (1882–1976), författare
 Evert Hedén (1911–1996), pianist
 Fredrik Hedén (född 1955), officer i flygvapnet
 Gösta Hedén, flera personer
 Gösta "Trappan" Hedén (1905–1967), jazzmusiker, trumslagare
 Gösta Hedén (jazzpianist) (aktiv på 1920-talet), jazzpianist och orkesterledare
 Hans Hedén (1862–1907), stadsingenjör och vägmästare
 Joachim Hedén (född 1967), regissör, manusförfattare och filmfotograf
 Johanna Hedén (1837–1912), barnmorska, fältskär och barberare
 Mats Hedén (född 1960), musiker, klaviaturspelare
 Pontus Hedén (1883–1963), kemiingenjör
 Sven Hedén (1882–1941), affärsman
 Tycho Hedén (1887–1962), politiker, socialdemokrat

Källor

Svenska efternamn